Джесси Орен Келлерман (, род. 1 сентября 1978, Лос-Анджелес) — американский писатель.

Биография 
Родился в семье врачей Фай и Джонатана Келлерманов. Изучал психологию в Гарварде и драматургию в Брандейском университете. В 1994 году опубликовал первую книгу детской поэзии совместно со своим отцом. Некоторое время был ведущим гитаристом в инди-роковой группе «Don’t Shoot the Dog».

Библиография 
 Зной (2006)
 Беда (2007)
 Гений (2008)
 Философ (2010)
 Чтиво (2012)
 Голем в Голливуде (совместно с Джонатан Келлерман) (2014)

Литературные премии 
 2003 — премия фонда Княгини Грейс
 2010 — Grand Prix des Lectrices de Elle

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Брандейского университета